rumunjski lej, valuta Rumunjske
 moldovski lej, valuta Moldavije

Valute